Tupaciguara kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Tupaciguara (ort), Minas Gerais, 
 Tupaciguara (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar